Unia () — пятый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica, вышедший в 2007 году. 

Unia записан в Tico Tico Studio в декабре 2006 — январе 2007 года. Первым синглом с альбома стал «Paid in Full», выпущенный 27 апреля 2007 года. Это был последний альбом, записывавшийся с Яни Лииматайненом, на смену которому пришёл Элиас Вилъянен в августе того же года.

Список композиций

Участники записи 
 Тони Какко (Tony Kakko) — вокал, бэк-вокал, клавишные
 Яни Лииматайнен (Jani Liimatainen) — гитара
 Хенрик Клингенберг (Henrik Klingenberg) — клавишные
 Марко Паасикоски (Marko Paasikoski) — бас-гитара
 Томми Портимо (Tommy Portimo) — ударные

 Хор Celestina в песнях «In Black and White», «Under Your Tree», «To Create A Warlike Feel» и «Caleb», дирижёр — Tarja Vanhala.

Струнные в песне «Good Enough is Good Enough»:
 Tuomas Airola — виолончель
 Elar Kuiv — скрипка
 Kati Niemelä — скрипка, альт
 Anna-Leena Kangas — альт
 Oskari Hannula — контрабас
 Tuomas Airola — аранжировка и дирижирование

 Peter Engberg — акустическая гитара, бузуки, Chromaharp, Kavaquinho и Q-chord в песнях «They Follow», «Under Your Tree», «The Harvest», «It Won’t Fade» и «Fly With the Black Swan».
 Jani Liimatainen — Акустическая гитара в песне «The Worlds Forgotten, The Words Forbidden» и соло на акустической гитаре в песне «They Follow».
 Jarkko Martikainen — вокал на финском в песне «To Create a Warlike Feel»
 Milla V — женский голос в начале песни «Caleb»
 Starbuck — «whatevergod…» (в песне «Caleb») и «just passion and rage» (в песне «In Black and White»).

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Nuclear Blast Records